Натуральне число 554
 554 рік до нашої ери
 554 рік нашої ери